Латера́льность (от  — сторона) — в области систем терминов родства — принцип различения двух категорий родственников индивида, с материнской и с отцовской. Существует несколько видов латеральности:
 Унилатеральность — учёт родственников только с одной стороны, имеет два вида — матри- или патрилатеральность.
 Матрилатеральность — учёт родственников со стороны матери.
 Патрилатеральность — учёт родственников со стороны отца.
 Билатеральность — учёт родственников с обеих сторон.

В обиходной речи это явление отражено в таких выражениях, как «родственники со стороны матери», «родственники по линии отца».

Разные специалисты то сопоставляют понятия латеральности и линейности, то противопоставляют их. При этом латеральность рассматривается как более ранний этап развития счета родства, а линейность — более поздний. За рубежом термин «латеральность» в области счета родства не применяется. Там популярны специфические термины:
 линидж, рэмидж, конический клан — генеалогические структуры,
 клан, сиб, септ — негенеалогические структуры.

Примечания

Литература 
 Итс Р. Ф. Введение в этнографию. Л., 1974.
 Кожановская И. Ж. Латеральность // Народы и религии мира, под ред. В. А. Тишкова, М., 1998.

Этнографические термины